Anaïs Lameche (ur. 19 sierpnia 1987 w Sztokholmie), piosenkarka szwedzka.

Młodsza siostra piosenkarki Amandy, należała obok Anny Sundstrand, Fay Hamlin i Rosie Munter do zespołu Play (2001-2004), kierowanego przez menedżerkę Lailę Bagge. 

Lameche Anais
Szwedzkie wokalistki
Ludzie urodzeni w Sztokholmie